Girolamo della Rovere, Sênior — Cardeal
 Girolamo Della Rovere, Júnior — Cardeal

Desambiguação